Букари Драме (; 22 июля 1985, Вильпент, Сен-Сен-Дени) — сенегальский футболист, левый защитник.

Карьера 
Букари Драме начал карьеру в футбольной школе Оне-су-Буа. Оттуда он перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2002 году он начал играть за второй состав клуба. 11 сентября 2005 года Драме дебютировал в первой команде клуба в матче Лиги 1 со «Страсбуром». В клубе футболист выступал два сезона, проведя за клуб 38 матчей. 31 июля 2007 года Драме был куплен клубом «Сошо» за 1,2 млн евро. Футболист подписал контракт на 4 года; он сказал: «„Сошо“ как раз та команда, где на меня будут рассчитывать в течение всего сезона. В Париже я не был бы в этом уверен». 7 августа он дебютировал в основном составе команды в матче против бывшего клуба, «Пари Сен-Жермен», где получил серьёзную травму голеностопа. Из-за травмы футболист выходил на поле мало, проведя лишь 13 игр. 1 сентября 2008 года Драме был арендован испанским «Реал Сосьедадом». Но футболист сыграл за основной состав команды только два матча. Вернувшись в «Сошо» защитник стал твёрдым игроком основы команды. Он выступал там два сезона, вплоть до окончания контракта. «Сошо» хотел оставить Драме в составе, но футболист и клуб не договорились о новом соглашении.

23 августа 2011 года Драме, в статусе свободного агента перешёл в клуб «Кьево». Там он играл 3 сезона, проведя 71 матч и забив 2 гола. В 2014 году сенегалец стал игроком «Аталанты», подписав контракт на 3 года. 23 августа он дебютировал в команде в матче Кубка Италии с «Пизой».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.eu
 
 
 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК СПАЛ